{{Taxobox
| name = Lophorina niedda
| status = 
| status_ref = 
| image = PSM V05 D583 Superb bird of paradise.jpg
| image_caption =
| range_map = 
| range_map_caption = 
| image2 = 
| image2_caption = 
| domain_sv = Eukaryoter
| domain = Eukaryota
| regnum_sv = Djur
| regnum = Animalia
| phylum_sv = Ryggsträngsdjur
| phylum = Chordata
| subphylum_sv = Ryggradsdjur
| subphylum = Vertebrata
| classis_sv = Fåglar
| classis = Aves
| ordo_sv = Tättingar
| ordo = Passeriformes
| familia_sv = Paradisfåglar
| familia = Paradisaeidae
| genus_sv = 
| genus = Lophorina
| species_sv = Vogelkopkragparadisfågel
| species = L. niedda
| taxon = Lophorina niedda
| taxon_authority = Mayr, 1930
| synonyms = Lophorina minor niedda}}

Vogelkopkragparadisfågel (Lophorina niedda) är en fågel i familjen paradisfåglar inom ordningen tättingar. 

Fågeln förekommer i bergstrakter i Västpapua på Nya Guinea och delas in i två underarter med följande utbredning: 
 Lophorina niedda inopinata – Vogelkophalvön
 Lophorina niedda niedda – Wandammenhalvön

Tidigare behandlades den som en del av Lophorina superba'' och vissa gör det fortfarande, bland annat av IUCN som därmed inte placerar den i någon hotkategori.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Paradisfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea
Endemiska fågelarter i Indonesien